Донба́сская госуда́рственная машинострои́тельная акаде́мия (ДГМА) — высшее учебное заведение 4-го уровня аккредитации, находящееся в городе Краматорске, Донецкая область, Украина. Состоит из четырёх факультетов и осуществляет подготовку более чем по 14 направлениям и 20 специальностям технического, управленческого, экономического и обслуживающего профилей.

В состав ДГМА входят Машиностроительный колледж (МК ДГМА) (г. Краматорск) и Дружковский техникум.

Факультеты

Факультет автоматизации машиностроения и информационных технологий 
Направления подготовки:
 компьютерные науки;
 автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
 электромеханика (автоматизация, робототехника, программирование, промышленная электроника.
В состав факультета входят 6 кафедр, из них 4 выпускающие и 2 общеобразовательные:
 компьютерных информационных технологий;
 автоматизации производственных процессов;
 электромеханических систем автоматизации и электропривод;
 интеллектуальных систем принятия решений;
 технической механики;
 информатики и инженерной графики

Факультет интегрированных технологий и оборудования 
Направления подготовки:
 инженерная механика;
 машиностроение;
 металлургия.

В состав факультета входят 7 кафедр, из них 5 выпускающие и 2 общеинженерные:
 «Технологий и оборудования литейного производства»
 «Технологии и оборудования сварочного производства»
 «Технологии машиностроения»
 «Механика пластичного формования»
 «Обработка металлов давлением»
 «Химии и охраны труда»
 «Основы проектирования машин»

Машиностроительный факультет 
Направления подготовки:
 литейное производство;
 инженерная механика;
 сварка.

В составе факультета 3 выпускающие и 2 общеобразовательные кафедры.

Выпускающие:
 Автоматизированных металлургических машин и оборудования
 Подъемно-транспортных машин
 Компьютеризированные мехатронные системы, инструменты и технологии
Общеобразовательные:
 Физики
 Высшей математики

Факультет экономики и менеджмента 
В составе факультета 4 выпускные и 3 общеобразовательные кафедры:

Выпускные:
 менеджмента;
 учёта и аудита;
 финансов;
 экономики предприятия.
Общеобразовательные:
 философии;
 языковой подготовки;
 политология
 физического воспитания.

История 
2 декабря 1952 года в Краматорске в соответствии с указом Совета министров СССР создавался вечерний филиал Сталинского индустриального института, который начал свою деятельность 1 сентября 1953 года под названием Краматорский вечерний филиал Сталинского ордена Трудового Красного Знамени индустриального института им. М. С. Хрущева. В 1960 году на базе факультета создан Краматорский вечерний индустриальный институт. 1963 — институт реорганизован в Краматорский индустриальный институт (КИИ), который размещается в 2 корпусах довоенной постройки по улице Лазо (ныне 5 корпус).

1965 — построено новое здание по улице Шкадинова (1 корпус). 1966—1978 — строительство «институтского городка», который состоит из 4 учебно-лабораторных корпусов, 3 общежитий, 2 спортзалов, стадиона и столовой. В лесах Северского Донца открыты 2 оздоровительные базы («Промінь» и «Тишина»). 1965 — открыта аспирантура. 1990 — начата подготовка специалистов экономического профиля.

1994 — Краматорский индустриальный институт переименовывается в Донбасскую государственную машиностроительную академию . 1997 — в состав Академии вошли Краматорский Машиностроительный колледж и Дружковский техникум. Сентябрь 2003 — на месте перестроенной столовой открыт 6-й корпус. Сентябрь
2005 — Академия перешла на обучение по Болонскому процессу.

Ректоры 
 1952—1954 — Борзый Николай Григорьевич (директор филиала)
 12 декабря 1955 — 5 октября 1960 — Журченко Николай Трофимович (директор филиала)
 19 июля 1960 — 30 июня 1962 — Малеев, Георгий Васильевич
 8 августа 1962 — 21 декабря 1970 — Ежов Григорий Иванович
 29 января 1971 — 30 августа 1972 — Филиппов Владимир Михайлович
 2 октября 1972 — 9 апреля 1975 — Чертков Вениамин Кузьмич
 9 апреля 1975 — 24 декабря 1987 — Соколов Лев Николаевич
 22 января 1988 — 19 мая 1989 — Турчанин Анатолий Григорьевич
 1989—2003 — Потапкин Виктор Федорович
 2003—2015 — Федоринов Владимир Анатольевич
 с 2015 — Ковалев Виктор Дмитриевич

Государственные высшие учебные заведения Украины
Донбасская машиностроительная академия